Tony Fiore è il nome di diverse persone:
Tony Fiore (1962), hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
Tony Fiore (1971), giocatore di baseball statunitense naturalizzato italiano